Союз коммунистов Латвии (СКЛ) -  общественно-политическое движение в Латвии. Инициативная группа под руководством Ю. Буджива была создана 25 августа 1991 года. Оргкомитет начал работу в октябре 1991 года. Учредительная конференция состоялась в сентябре 1992 года.

Союз коммунистов Латвии одним из первых на постсоветском пространстве выступил за восстановление единого Советского государства и возвращение руководящей роли компартии. Руководители СКЛ Ю. Буджив, И. Лопатин, А.Лебедев активно участвовали в строительстве СКП-КПСС.

Первоначальная инициатива создания СКЛ имела задачу на поддержание комдвижения в республике, как реакцию на запрет Коммунистической партии Латвии (КПЛ) и арест её руководителя Альфреда Рубикса.

В статье 11 латвийского Закона о гражданстве прописан запрет на натурализацию деятелей СКЛ (наряду с рядом других организаций).

Примечания 

Политические партии Латвии